Сергей Лапочкин:
 Лапочкин, Сергей Константинович (род. 1958) — российский футбольный судья и инспектор.
 Лапочкин, Сергей Сергеевич (род. 1981) — российский футбольный судья.